Керопэ́ Петро́вич Патка́нов (Патканя́н) (; 1833—1889) — российский -, , арменист, специалист по армянским историческим источникам, армянской филологии и литературе.

Происхождение 
Предок К. П. Патканова, Тер-Петрос Минасиб (1678—1744) был священником армянской церкви в Константинополе. Его сын, Петрос Минасиб-оглы, также был священником, членом национального совета при патриархе. Сыновья Петроса получили хорошее образование, отец отправил их учиться в единственное в то время высшее армянское учебное заведение, ставшее впоследствии известным как Венецианская армянская академия:  (1755—1844) женился на дочери богатого итальянца, унаследовал его фамилию Рэстен и стал знаменит своим трёхтомным «Врачебником Рэстен»; другой сын  (1769—1836) переехал в Россию, где открыл первую армянскую школу в Тифлисе, преподавал в Астрахани (в Агабабовском городском училище) и издал стихи под названием «Песни Серовпе Варжапета Патканяна».

Один из сыновей Серафима, , был магистром богословия и армянской словесности, проповедником, редактором-издателем газеты «Арарат», отцом армянского поэта Рафаэла Патканяна. Другой сын,  (1814—1895)стал известен как армянский театральный деятель и драматург. Ещё один сын Серафима, Пётр (1808—?), отец Керопэ, был священником, энергичным проповедником христианской религии между армянами, жившими среди черкес и утратившими христианство; учредителем школы в Армавире; законоучителем Ставропольской гимназии.

Мать Керопэ была дочерью происходившего от персидских цыган Аламдариана, составителя «Краткого российско-армянского словаря» и деятельного сотрудника католикоса Нерсеса Аштаракского в деле учреждения духовного училища в Тифлисе.

Биография 
Кэропе Патканян после Ставропольской гимназии, где его отец был законоучителем и преподавателем армянского языка, учился на стипендию Санкт-Петербургской армянской церкви в Москве — в Лазаревском институте восточных языков. Затем некоторое время был на камеральном факультете Дерптского университета, где настолько изучил немецкий язык, что стал делать переводы сочинений Гёте, Шиллера и др. В Дерптском университете он отличался радикализмом, «высмеивал консерваторов и создавал новые идеалы для переустройства жизни», из-за чего был лишён стипендии её учредителем Агафоном Давидовичем Акимовым, и был вынужден оставить университет. В 1852 году вернулся в Ставрополь, где поступил в выпускной класс гимназии с тем, чтобы получить право поступления в высшее учебное заведение.

В 1853 году, окончив гимназию, он поступил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского Главного педагогического института, который окончил в 1857 году (вместе с Н. А. Добролюбовым и Я. Т. Михайловским). Был направлен в Тифлис. В службе состоял с 28 апреля 1858 года; преподавал русский язык и словесность в Закавказском девичьем институте. В 1859 году вернулся в Санкт-Петербург.

Заинтересовался армянской литературой в такой степени, что в 1860 году выехал за границу с целью ознакомиться с источниками в библиотеках Венеции, Мюнхена, Парижа и Вены; в том же году поместил в «Записках Императорской Академии Наук» статью: «Catalogue de la littérature Arménienne depuis le commencement du IV-ème siècle jusque vers le milieu du XVII».

В 1861 году Императорский Санкт-Петербургский университет назначил его адъюнктом по кафедре армянской словесности. В 1863 году он получил степень магистра восточной словесности за диссертацию «Опыт истории династии Сасанидов по сведениям армянских источников», в 1864 году — степень доктора армянской словесности за «Исследование о составе армянского языка». С 1871 года — экстраординарный профессор Петербургского университета, с 1872 — ординарный.

С 1 января 1874 года состоял в чине действительного статского советника.

Кроме занятий исторической литературой, К. П. Патканов много трудился в области науки о языке. Еще в 1873 году на первом съезде ориенталистов им было сделано сообщение об изучении армянского языка во Франции и Германии и о Ванских клинообразных надписях: «Ванские надписи и значение их для истории передней Азии».

В 1882 году он был избран одним из редакторов журнала «Museon» в Лувене (Бельгия); в 1885 году, за учёные труды — членом корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук.

Умер  года. Похоронен на Смоленском армянском кладбище Санкт-Петербурга. Его имя увековечено в Паткановской улице города.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й ст. (1863)
 орден Св. Анны 2-й ст. (1871)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1877)

Библиография 
 Опыт истории династии Сасанидов по сведениям, сообщаемым армянскими писателями / Сост. К. Патканьян. — : тип. Имп. Акад. наук, 1863. — XXIV, 90, [6] с.
 Исследование о составе армянского языка. — : тип. Имп. Акад. наук, 1864. — XXIV, 110 с. (2-е изд. — М.: URSS, cop. 2016. — 110 с. — (Языки народов мира). — ISBN 978-5-9710-3310-3.)
 Исследование о диалектах армянского языка: Филол. опыт. — : тип. Имп. Акад. наук, 1869. — [6], 109 с. (Изд. 2-е.— М.: URSS, ЛЕНАНД, cop. 2016. — 109 с. — (Языки народов мира). — ISBN 978-5-9710-3309-7.)
 История монголов / [Соч.] Инока Магакии, XIII века; Пер. и объяснения К. П. Патканова. — : тип. Имп. Акад. наук, 1871. — [2], X, 104 с.
 Несколько слов о названиях древних армянских месяцев. — : Тип. Имп. Акад. наук, 1871-1872. — 43 с.
 Драгоценные камни, их названия и свойства по понятиям армян в XVII веке. — : тип. Акад. наук, 1873. — [6], XL, 92 с.
 История монголов по армянским источникам.
 Вып.1. — , 1873 
 Вып.2. — , 1874
 О месте, занимаемом армянским языком в кругу индо-европейских. — Тифлис: тип. Гл. упр. наместника кавказского, 1879. — 24 с.
 Библиографический очерк армянской литературы. — : тип. бр. Пантелеевых, 1879. — 57 с.
 Ванские надписи и значение их для истории передней Азии. — : тип. В.С. Балашева, 1881. — [2], 167 с.
 Материалы для армянского словаря. Вып. 1-2. — : тип. Имп. Акад. наук, 1882-1884.
 О клинообразных надписях ванской системы, открытых в пределах России. — : тип. В.С. Балашева, 1883. — 17 с., 2 л. ил.
 Цыганы: Несколько слов о наречиях закавказ. цыган: боша и карачи. — : тип. Имп. Акад. наук, 1887. — [2], II, 146 с.

В «Энциклопедическом Словаре» (1861—1863) Патканову принадлежат статьи по географии, истории и литературе армян.

Издания на иностранных языках 
 Catalogique de la litterature armenienne depuis le commencement du V jusqu’a XVI siecle. — , 1859.

Переводы 
 Анания Ширакаци Армянская География / Перевод на русский язык, с примечаниями и приложениями.
 Мовсес Каганкатваци Истории Агван: Пер. с арм.; [Предисл.: К. Патканьян]. — : тип. Акад. наук, 1861. — XVI, 376 с.
 доступный текст История императора Иракла / Соч. еп. Себеоса, писателя VII века; Пер. с арм. [предисл. и примеч. К. Патканьяна]. — : тип. Акад. наук, 1862. — XVI, 216 с.
 Хронографическая история, составленная отцом Мехитаром, вердепетом Айриванским / Пер. с арм. с предисл. и примеч. К. Патканова. — : тип. Акад. наук, 1869. — [4], 312—418 с. доступный текст, доступный текст 2
 Мхитар Айриванкский (Айриванеци). Хронографическая история. — Директ-Медиа, 2010. — ISBN 978-5-99896626-2.

Семья 
С будущей женой Анной он познакомился в доме коммерсанта и общественного деятеля А. Д. Акимова, на стипендию которого некоторое время учился; он давал уроки армянского языка его детям. Женился летом 1858 года. Их сын: Серовбе (Серафим) Керопович Патканов (1860—1918) — российский статистик, экономист, этнограф.

Примечания

Литература

Ссылки 
 "Պատկանյան, Քերովբե Պետրոսի," Научная библиотека Национальной академии наук Армении

Арменисты
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Выпускники Ставропольской мужской гимназии
Выпускники Главного педагогического института
Преподаватели Закавказского девичьего института
Действительные статские советники
Похороненные на Смоленском армянском кладбище